Саддат-эль-Хиндия () — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Бабиль.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, на левом берегу реки Евфрат, на высоте 22 метров над уровнем моря.
Саддат-эль-Хиндия расположена на расстоянии приблизительно 27 километров к северо-северо-западу (NNW) от Хиллы, административного центра провинции и на расстоянии 58 километров к югу от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 8 229 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака